Pojem  extrakt je užíván ve více významech:

 extrakt – výtažek z rostlin nebo jejich částí
 extrakt – v koželužství vodní výluh přírodních třísliv zahuštěný odpařováním
 extrakt – druh redukovaného textu (výtah z textu)

Externí odkazy